Patronyme français, porté notamment par :
Jean-Pierre Changeux, né le  à Domont, neurobiologiste français.
Anne Golon, née Simone Changeux le  à Toulon, écrivain français.
Pierre Changeux, né le  à Verdun, restaurateur français